Вологда-Чеваката в сезоне 2015/2016 — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу среди женщин в сезоне 2015/2016.

Итоги прошедшего сезона (2014/2015) 
По итогам сезона в Премьер-лиги команда Вологда-Чеваката заняла 5-е место, что дало право участвовать в европейском клубном турнире — Кубке Европы. В розыгрыше Кубка России не прошла в квалификационном раунде.
По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболистки:

«больше всех очков» —  Рене Монтгомери (Всего 468: чемпионат 340 очков(14,2 за игру), Еврокубок 128 очков(16 за игру)

«лучшая при 2-ох очковом попадании» —  Кайла Александер (134 из 250 - 53,6%)

«лучшая при 3-х очковом попадании» —  Олеся Седлецкая (15 из 30 - 50,0%)

«лучшая реализация штрафных бросков» —  Олеся Седлецкая (13 из 14 - 92,0%)

«лучшая по атакующим передачам» —  Рене Монтгомери (Всего 135: чемпионат 89 очков(3,7 за игру), Еврокубок 46 очков(5,8 за игру)

«лучшая по подборам» —  Кайла Александер (Всего 261: чемпионат 182 очков(7,6 за игру), Еврокубок 79 очков(9,9 за игру)

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

Турнирная таблица 
По состоянию на 10.01.2016

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

Плей-офф чемпионата России

Кубок России 

Отличительной особенностью данного турнира, как и прошлогоднего, является то, что в нём участвовали только игроки с российским паспортом.

1 раунд 
Первыми в борьбу за Кубок России вступили игроки молодёжного состава Вологда-Чеваката-2, который провели 3 игры в г.Сыктывкаре c 8-10 сентября 2015 года.
Обидное поражение в одно очко в последней игре и малая разница забитых-пропущенных, оставило нашу молодёжную команду без второго раунда Кубка России.
Группа А 

Команды, занявшие в группах 1 место, а также две лучшие команды, занявшие 2 место, переходят во 2 раунд.

2 раунд 
Во втором раунде в борьбу включается основной состав Вологда-Чеваката. Игры проходили на родном паркете в г.Вологде c 18-20 сентября 2015 года.
В отличие от молодёжки основной состав не дал шанса сопернику и одержал три победы, дающие право на выход в плей-офф Кубка России - "Финал четырёх". 
Группа З

Финал четырёх 
Заключительный этап Кубка России прошёл в г.Курске. К сожалению наша команда не смогла одолеть соперников и заняла 4 место.

Полуфинал

Матч за 3-е место

Кубок Европы FIBA

Группа «С» 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

Вологда-Чеваката-2 
Молодёжная команда Чеваката борется в Суперлиге II дивизион Группа "А"
Положение команд на 30.11.2015

Хронология событий

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2015/2016
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2015/2016
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на оф. сайте Российской Федерации баскетбола

2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе
2015/2016